Melita est un patronyme et un toponyme pouvant désigner:

Patronyme 
 Melita Norwood (1912-2005), fonctionnaire britannique et espionne soviétique
 Melita Ruhn (née en 1965), gymnaste roumaine
 Princesse Victoria Mélita (1876-1936), grande-duchesse de Russie
 Princesse Marie Melita (1899-1967), duchesse-consort de Schleswig-Holstein

Toponyme 
 Melita, nom grec et latin de Malte
 Melita, ville américaine de Californie
 Melita, ville canadienne du Manitoba
 Melita, nom grec et latin de l'île croate de Mljet

Autre 
 HMS Melita, nom de deux navires de guerre britanniques
 Melita F.C., club de football de Malte
 Melita, compagnie de télécommunication de Malte
 Stade Melita, stade australien de Chester Hill en Nouvelle-Galles du Sud

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme